Johann Sötefleisch ist der Name folgender Personen:

 Johann Sötefleisch der Ältere (1552–1620), deutscher lutherischer Theologe 
 Johann Sötefleisch der Jüngere (1591–1651/1652), deutscher Pädagoge und Pastor